La Rijksweg 73 (o A73) olandese parte da Beuningen, fino ad arrivare a Maasbracht. L'autostrada è lunga 106 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A073